ETF может означать:

 Термины
 Торгуемый на бирже фонд ()
 Электронпереносящий флавопротеин ()
 , (ETF)
 , (ETF)
 , (ETF)
  — программа социального обеспечения, проводимая правительством Шри-Ланки

 Организации
 , (ETF)
 , (ETF)
 , (ETF) — тактическое подразделение полиции Торонто
 , (ETF) — голландская фирма-производитель аттракционов

 Прочее
 Escape the Fate, (ETF) — американская рок-группа